Cabasse peut désigner :
 Cabasse, une commune française du département du Var ;
 Cabasse, une entreprise spécialisée dans les enceintes acoustiques, devant son nom à Georges Cabasse, son fondateur ;
 En dialecte poitevin, une cabasse est un tronc d'arbre creux, aussi appelée cabrenotte.

Notes et références